Динес — фамилия:

 Динес, Александр Александрович (род. 1961) — российский тележурналист.
 Динес, Владимир Александрович (род. 1948) — советский и российский учёный, ректор Саратовского государственного социально-экономического университета (1998—2013).
 Динес, Роберт (род. 1942) — канадско-американский учёный-физик.

См. также 
 Динис